I:Scintilla — музыкальный проект из Чикаго, штата Иллинойс.

Биография 
Группа I:Scintilla была образована в 2003 году в городе Чикаго. Сразу после образования I:Scintilla записали их дебютный альбом The Approach, который они сами выпустили в июле 2004. Альбом содержит ранние версии композиций, которые появятся в последующих записях.

После года живых выступлений I:Scintilla подписалась на бельгийский лейбл Alfa Matrix, и летом 2006 года выпустила свой первый EP: Havestar. Работая над этой записью I:Scintilla начала сотрудничество с Wade Alin, известным по проектам Christ Analogue, The Atomica Project и Scanalyzer. Havestar достиг 13 места в Deutsche Alternative Charts 20 синглов.

Следующий альбом Optics I:Scintilla выпустила в июне 2007 года. Альбом состоит как из переработанных старых композиций, так и новых треков. Optics был выпущен как одинарным CD, так и двойным изданием, где на втором диске содержатся ремиксы таких групп, как Combichrist, Clan of Xymox и Ego Likeness.

Optics достиг 6 позиции в Deutsche Alternative Charts Top 10 альбомов.

Перед выходом альбома I:Scintilla выступала на фестивале Wave-Gotik-Treffen в мае 2007.

I:Scintilla участвовала также в туре с The Crüxshadows и канадской группой Ayria в 2008 году.

В 2009 появляется EP Prey on You.

В октябре 2010 группа I:Scintilla выпустила новый альбом Dying & Falling (бывший Redshift), изданный в двухдисковом варианте.

Состав

Текущий 
 Brittany Bindrim вокал (с сентября 2003)
 Jim Cookas гитара (с октября 2002)
 Vincent Grech барабаны (с февраля 2006)
 Brent Leitner гитара/программирование (с 2009)

Бывшие участники 
 Chad Mines бас (с января 2003) (работа над Blueshift)
 Jason Allen гитара (март 2003 — март 2005)
 Bethany Whisenhunt бас (март 2005—2006)
 Justin Pogue клавиши (июнь 2008—2009)

Дискография

Альбомы 
 The Approach (2004)
 Optics (Alfa Matrix, 2007)
 Dying and Falling (Alfa Matrix, 2010)

EP 
 Havestar (Alfa Matrix, 2006)
 Prey on You (Alfa Matrix, 2009)

Ремиксы 
 Rise Of The 13th Serpent Bonus CD: My Innocence Is Gone (I:Scintilla Remix) (5:48) — (CD, Album + CD, Ltd + Box, Ltd) 2006 — Alfa Matrix
 In The Company Of Wolves: Deep Waters (Opheila’s Descent Mix By I:Scintilla Vs. Destroid) (5:29) — (CD, EP, Ltd) 2007 — Crunch Pod
  Endzeit Bunkertracks [Act — IV]: Girl Poison (I:Scintilla Mix) (4:04) — (4xCD, Comp + Box, Ltd) 2009 — Alfa Matrix

Сборники 
 OpeningBands.comp: A Snapshot of Champaign-Urbana 2003: Fidelidad — (CD, Comp) 2003 — OpeningBands.com 
 Green St. Records: Playlisted (2005): Capsella (Toxin Mix) — (CD, Comp) 2005 — Green St. Records 
 Advanced Electronics Vol. 5: Capsella (Toxix Mix) — (2xCD, Comp + DVD, Comp) 2006 — Synthetic Symphony
 Clubtrax Vol. 2: Havestar (4:40) — (2xCD) 2006 — Danse Macabre
 Dark Visions: Capsella (Toxin Mix) (3:38) — (DVD-V, PAL, Smplr) 2006 — Zillo
  Endzeit Bunkertracks [Act II]: Havestar (Combichrist Mix) (4:40) — (4xCD, Comp, Ltd, Car + Box, Ltd) 2006 — Alfa Matrix
 Gothic Compilation Part XXXIV: Scin (4:34) — (2xCD) 2006 — Batbeliever Releases, Indigo (2)
 Matri-X-Trax (Chapter 3): Havestar (Combichrist Mix) (4:45) — (CD, Promo) 2006 — Alfa Matrix
 Matri-X-Trax (Chapter 3): Scin (4:33) — (CD, Promo) 2006 — Alfa Matrix
 Matri-X-Trax (Chapter 3): Havestar (4:43) — (CD, Promo) 2006 — Alfa Matrix
 New Signs & Sounds 09/06: Havestar (4:43) — (CD, Smplr, Enh) 2006 — Zillo
 Orkus Compilation 22: Scin (3:31) — (CD, Smplr) 2006 — Orkus
 Re:Connected [2.0]: Havestar (4:39) — (2xCD, Comp + Box) 2006 — Alfa Matrix
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction Vol. 63: Havestar (4:46) — (CD, Smplr, Enh + CD, Smplr) 2006 — Sonic Seducer
 Sounds From The Matrix 003: Capsella Bursa Pastoris (Toxin Mix) (3:37) — (CD, Comp, Promo, Car) 2006 — Alfa Matrix
 Sounds From The Matrix 004: Scin (4:33) — (CD, Comp, Promo, Car) 2006 — Alfa Matrix
 Dark Summer 2007 • 1: Translate (Broken Reception Mix By Manufactura) (4:47) — (CD, Smplr) 2007 — Zillo
 Extreme Degeneration 1: The Bells (4:31) — (CD) 2007 — UpScene, Indigo (2)
 Fxxk The Mainstream Vol. 1: Cursive Eve (5:37) — (4xCD, Comp) 2007 — Alfa Matrix
 Gothic Compilation Part XXXVII: Cursive Eve (5:37) — (2xCD, Dig) 2007 — Batbeliever Releases
 Nacht Der Maschinen Volume One: Havestar (Combichrist Mix) (4:40) — (CD, Ltd) 2007 — Infacted Recordings
 New Signs & Sounds 06/07: Cursive Eve (5:38) — (CD, Smplr, Enh) 2007 — Zillo
 Sounds From The Matrix 05: Bolivia (5:38) — (CD, Promo, Car) 2007 — Alfa Matrix
 Sounds From The Matrix 06: Toy Soldier (3:53) — (CD, Promo, Car) 2007 — Alfa Matrix
 The Giant Minutes To The Dawn: Bolivia (5:38) — (3xCD + DVD + Box) 2007 — Alfa Matrix
 Alfa Matrix Re:connected [3.0]: The Bells (Angelspit Mix) (5:01) — (2xCD, Comp + DVD, Comp + Box) 2008 — Alfa Matrix
 Sonic Seducer Cold Hands Seduction Vol. 82: Salt Of Stones (Exklusiv Live) — (DVD-V) 2006 — Sonic Seducer
 WTII Records Sunday Showcase 2 Year Anniversary Sampler: Toy Soldier (Bounte Remix) (4:49) — (CD, Smplr) 2006 — WTII Records 
 Alfa Matrix re:covered — a tribute to Depeche Mode: i want it all — (CD) 2009 — Alfa Matrix 
 Alfa Matrix re:covered — a tribute to Depeche Mode: i want it all (ESSENCE OF MIND mix) — (EPCD) 2009 — Alfa Matrix

Клипы 
 Capsella (Toxin Mix) 2006 — посмотреть клип на YouTube
 Swimmers Can Drown 2011 — посмотреть клип на YouTube

Примечания

Ссылки 
 Official официальный сайт I:Scintilla
 Официальный лейбл Alfa Matrix
 Официальный myspace I:Scintilla
 I:scintilla, Iscintilla — ALFA-MATRIX (лейбл)
 Facebook | I:Scintilla
 I:Scintilla на Vampirefreaks.com
 Twitter

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы из Чикаго
Индастриал-группы США
Индастриал-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Группы в стиле EBM
Группы электро-рока